Ernst Kurth ist der Name folgender Personen:

* Ernst Kurth (Musikwissenschaftler) (1886–1946), Schweizer Musikwissenschaftler und -psychologe österreichischer Herkunft
 Ernst Kurth (Fußballtrainer) (* 1941), deutscher Fußballtrainer